Mario Fazio, ciclista italiano
Mario Fazio, giornalista italiano, presidente di Italia Nostra